Le nom vernaculaire « Arbre à chapelets » s'applique en français à deux espèces distinctes de plantes :
Melia azedarach ;
Abrus precatorius.

Références 

Espèce de plantes (nom vernaculaire)